Дацко́ — українське прізвище.

Відомі носії 
 Дацко Антон Володимирович (1983) — український легкоатлет, срібний призер Літніх Паралімпійських ігор 2012 року.
 Децик Дацко Васильович (1665-після 1665) — овруцький полковник, один з керівників народних повстань на Правобережній Україні.
 Дацко Василь Миколайович — молодший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Дацко Ігор Юрійович (1926—2001) — український громадсько-просвітянський діяч.
 Дацко Яків Денисович (1916—1977) — український радянський живописець і театральний декоратор.

Примітки